Грубин — фамилия; имеет женскую форму Грубина.
 Грубин, Натан Борисович (1893—1945) — советский дирижёр и педагог, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР.
 Грубин, Франтишек (1910—1971) — чешский писатель, поэт и киносценарист.

Вымышленные персонажи 
 Грубин Александр Евдокимович — герой произведений Кира Булычева.